Zöpfl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Zöpfl (1807–1877), deutscher Jurist
 Helmut Zöpfl (* 1937), deutscher Pädagoge und Professor der Schulpädagogik

Zöpfl heißen folgende geographische Objekte:
 Zöpfl (Gemeinde Brixen im Thale), Ort bei Brixen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Siehe auch:
 Zoepfl
 Zoepffel